Саша Станишич (, 7 марта 1978 года, Вишеград) — немецкий писатель боснийского происхождения.

Биография 
Отец — серб, мать — боснийка. В 1992 году семья бежала от Боснийской войны в Германию. Учился в Гейдельбергском университете, а затем писательское ремесло в Немецком литературном институте Лейпцига. В 1995 году, когда родители решили перебраться в США, остался в Германии. Преподавал в Университете Бакнелла (Пенсильвания, США). Начал публиковаться в 2001 году. Выступает как прозаик драматург, эссеист, пишет на немецком языке.

Произведения

Новеллы 
 2001 — In Silence I Trust
 2002 — Zinke
 2002 — get done: strippen, kajal
 2003 — Wie Selim Hadzihalilovic zurückgekehrt ist, …
 2003 — Heinz Harald Frentzen hat Schnupfen
 2005 — Billard Kasatschok
 2005 — Träum! Traum, Traumata
 2005 — Äcki spielt auf für die Jungs und Petra, den Funker
 2005 — Was wir im Keller spielen …
 2005 — Hai Nuun in Veletovo
 2005 — Zwei Anweisungen für Strukturstabilität, jeweils mit Beispielen, dazu zwei kleinere Erledigungen
 2007 — George W. mit Mikimaus-Ohren

 Пьесы 
 2005 — Träum! Traum, Traumata, инсценировка одноимённой новеллы
 2006 — Wie der Soldat das Grammofon repariert, инсценировка одноимённого романа

 Романы 
 2006 — Как солдат граммофон чинил / Wie der Soldat das Grammofon repariert (рус. пер. 2010)
 2014 — Vor dem Fest

 Эссе 
 2005 — Doppelpunktnomade''

Признание 
 Поощрительная литературная премия города Бремена (2007)
 Поощрительная премия имени Хаймито фон Додерера (2008)
 Премия имени Адельберта фон Шамиссо (2008)
 Премия Альфреда Дёблина (2013)
  (2019)
  (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Писатели Германии
Родившиеся в Вишеграде
Выпускники Гейдельбергского университета
Писатели XXI века
Писатели Германии XXI века